Blümlein ist der Familienname folgender Personen:

 Barthel Blümlein (auch Blum oder Blumenthal; 1506–1585), deutscher Konquistador, siehe Bartolomé Flores
 Gerhard Blümlein (1836–?), deutscher Verleger
 Günter Blümlein (1943–2001), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Blumlein